Жизель:

 Жизель — «фантастический балет» в двух актах (1841) французского композитора Адольфа Адана.
 Жизель — фильм-балет, поставленный хореографом Девидом Блэром и режиссёром Хьюго Нибелингом в 1969 году.
 Жизель (род. 1977) — британская порноактриса.
 Жизель (род. 2000) — японская певица.

См. также 
 Жизель Итие (род. 1982) — бразильская актриса.
 «Жизель Керосин» — короткометражный фильм режиссёра Жана Кунена.
 «Мания Жизели» — фильм Алексея Учителя.